El Torneig d'Umag 2016, oficialment conegut com a Konzum Croatia Open Umag 2016, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 24 de juliol de 2016 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016